Anglberg ist der Ortsname von

 Anglberg (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Anglberg (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Angelberg